Pierre-Charles Gourlier (1786-1857), architecte français ;
 Paul-Dominique Gourlier (1813-1869), peintre français ;
 Louis-Charles-Adolphe Gourlier (1816-1858), peintre français ;
 Michel Gourlier  (1925-2018), illustrateur et dessinateur français.

Patronyme français